Монога́мия (от  «единый» +  «брак») — единобрачие, форма брака и семьи, в которой человек имеет только одного партнёра во время своей жизни или в любой момент времени (последовательная моногамия), по сравнению с многожёнством, многомужеством и полиаморией. Термин также применяется к социальному поведению некоторых животных.

Терминология 
Термин «моногамия» используют для описания различных отношений. Современные биологи, использующие теорию эволюции, рассматривают моногамию у человека как явление, присущее не только человеку, но и животным, и постулируют следующие четыре типа моногамии:

 Брачная (или семейная) моногамия относится к брачным союзам, состоящие только из двух людей. Брачная моногамия может быть подразделена на:
 брак один раз в жизни,
брак только с одним человеком одновременно (последовательная моногамия), в отличие от многожёнства.
 Социальная моногамия относится к двум партнёрам, живущим вместе, имеющим половые контакты друг с другом (при возможной измене/открытом браке/промискуитете) и взаимодействующим в приобретении основных ресурсов: таких как жильё, еда и деньги (если речь о людях).
 Сексуальная моногамия относится к двум партнёрам, состоящим в эксклюзивных сексуальных отношениях друг с другом и не имеющих никаких других половых партнёров.
 Генетическая моногамия относится к сексуальным моногамным отношениям с генетическими доказательствами отцовства.

Биологи, физические антропологи и  часто используют термин моногамия в сексуальном смысле, а не генетическом. Культурные или социальные антропологи и другие представители общественных наук под «моногамией» подразумевают социальную или брачную моногамию.

Правовые аспекты моногамии у людей преподаются на факультетах права. Философские аспекты моногамии рассматривают, например, философская антропология и философия религии, а также богословские дисциплины.

Моногамия у людей

Социальная моногамия 
Согласно ареальной картотеке человеческих отношений из 1231 изученного человеческого культурного сообщества со всего мира 186 были моногамны, 453 имели многожёнство в отдельные периоды времени, 588 имели достаточно частое многожёнство, и у 4 было многомужество.

Серийная моногамия

Моногамия у животных 

Моногамия у животных — отношения между полами, характеризующиеся тем, что самец в течение более или менее продолжительного срока спаривается с одной определённой самкой и обычно принимает участие в заботе о потомстве. Моногамия наблюдается у большинства птиц, причём лебеди, аисты, орлы, грифы соединяются в пары на несколько лет, в отдельных случаях — на всю жизнь, другие — только на один сезон, расставаясь после выведения и выкармливания птенцов (например, гуси) или даже сразу после устройства гнезда, ещё до откладки яиц (многие утки). Все дикие гуси моногамны. Среди млекопитающих обезьяны и волки образуют пары на несколько лет или больше; песцы, лисицы, барсуки, горностаи, бобры — редко более, чем на один . К моногамии иногда относят также отношения насекомых и других беспозвоночных, у которых оба пола (или только самцы) умирают вскоре после однократного спаривания (самки — после откладки яиц).

Примечания

Ссылки 

Брак
Сексуальная верность